Buffy l'ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer) – serie televisiva statunitense
Buffy l'ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer) – film statunitense del 1992 diretto da Fran Rubel Kuzui
Buffy l'ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer) – fumetto basato sull'omonima serie televisiva
Buffy the Vampire Slayer: The Album – colonna sonora dell'omonima serie televisiva
Buffy the Vampire Slayer: The Score – colonna sonora dell'omonima serie televisiva
Buffy the Vampire Slayer Roleplaying Game – gioco di ruolo basato sull'omonima serie televisiva
Buffy the Vampire Slayer – videogioco del 2000 per Game Boy Color
Buffy the Vampire Slayer – videogioco del 2002 per Xbox